Mossa kan syfta på:

 Mossor  – trivialnamn för en grupp växter
 Måns Mossa – ett svenskt proggband från Skellefteå
 Mossa, Gorizia – en kommun i Italien